Яриш Олександр Володимирович (1970—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яриш Руслан Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Яріш
Прізвища